Windstoß steht für:
 eine starke Luftbewegung von kurzer Dauer, siehe Bö
 Windstoß (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Windstoß (Pferd), Rennpferd und Derbysieger 2017

Ein Windstoß steht für:
 Ein Windstoß, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1941

Siehe auch:

 Windstößigkeit